Le Sport Boys désigne deux clubs de football en Amérique du Sud : 

 
 Sport Boys Association, fondé en 1927.

 
 Sport Boys Warnes, fondé en 1954.